Battement peut désigner :
 Battement, notion de linguistique.
 Battement, phénomène physique, notamment acoustique.
 Battement, une technique de jeu propre aux instruments à cordes pincées, tels la guitare.
 Intervalle de temps disponible entre deux actions, (exemple : Avoir un battement d'une heure pour le déjeuner).
 Mouvement alternatif rapide, (exemple : Battements d'ailes).